Mixed Up (The Cure), een experiment van de Britse newwaveband The Cure
 Mixed Up (televisieserie), een Nederlandse dramaserie van de NCRV